Mychalkowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /Michalkowo) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Krywe Osero, siehe Mychalkowe (Krywe Osero)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Mychalkowe (Dnister)